Рака, познат и као Ар Рака ( - ar-Raqqa) је град у северној Сирији и административни центар истоимене покрајине. Налази се на северној обали реке Еуфрат, 160 -{km}- источно од Алепа. Од средине 1970их, привреда града се заснива на производњу електричне енергије брана које се налазе на Еуфрату, пољопривреде и производње нафте у околним областима. Од значајнијих објеката у граду се издвајају мали историјски музеј, палата Абасида и Велика џамија саграђена у VIII веку.

Овај град је био административни центар самопроглашене Исламске Државе Ирака и Сирије, и након Битке за Раку 2017. године је скоро у потпуности уништен.

Историја 

Град Рака је основао, између 242. и 244. године пре хришћанске ере селеукидски краљ Селеук II Калиник као Калиникум или Калиникос. Током византијског периода, град је преименован у Леонтуполис, али је и даље био познат као Калиникос. У то време, град је био економски и војни центар горњег Еуфрата. Године 542. нове ере, град је био уништен током инвазије Сасанида из Персије, коју је предводио Хозроје I Ануширван, али га је касније обновио византијски цар Јустинијан I.

Исламски период

Османски и модерни период

Види још

Литература 
 Густерин Павел Вячеславович: Города Арабского Востока — М.: Восток—Запад, 2007. — 352 с. — (Энциклопедический справочник). — 2000 экз. —. .

Спољашње везе 

Градови у Сирији
Википројект географија/Насеља у Сирији
Престонице калифата